Абстрактная Википедия () — проект Фонда Викимедиа, целью которого является создание независимой от языка версии Википедии с использованием структурированных данных из Викиданных. Проект был задуман Денни Врандечичем, основателем Викиданных, изложен в исследовательской работе Google в апреле 2020 года, официально предложен в мае 2020 года (как Wikilambda) и одобрен Советом попечителей Фонда Викимедиа в июле 2020 года. Название проекта считается предварительным.

Примечания

Ссылки 
 Предложение в Wikimedia Meta-Wiki
Семантическая паутина
Википедия
Википедия:Викиданные
Проекты Викимедиа